Hendzsó japán költő nevének Hepburn írásmódja
 Csedzsu-szigeti búvárnők